Azur (gemeente), een Franse gemeente
Azur (satelliet), een West-Duitse kunstmaan
Côte d'Azur, een Frans kustgebied aan de Middellandse Zee